Williams

Apellido 

 Williams, apellido:
 Apellido derivado del nombre propio William (es decir Guillermo en idioma inglés) suele ser un apellido británico; como otros patronímicos británicos (Roberts, Jones, Richards, etc.) suele ser utilizado desde fines de la Edad Media por linajes de Gales a los cuales se les impuso el idioma inglés.

Personajes 

 Alberto Williams, compositor y director de orquesta argentino;
 Alyson Williams, cantante estadounidense;
 Arthur Stanley Williams, astrónomo aficionado británico;
 Ash Williams, personaje de la película Evil Dead;
 Bernard Williams, filósofo británico;
 Bernie Williams, baloncestista estadounidense;
 Betty Williams, premio Nobel de la Paz;
 Billy Dee Williams, actor estadounidense;
 Boswell Williams, político de Santa Lucía;
 Brian Williams, productor estadounidense;
 Buck Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Cliff Williams, músico británico;
 Darrent Williams, jugador profesional de fútbol americano de la NFL;
 Deron Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Doug Williams, jugador profesional de fútbol americano de la NFL;
 Eric Eustace Williams, primer ministro de Trinidad y Tobago;
 Frederic Newton Williams, botánico inglés;
 George Washington Williams, jurista, historiador, clérigo y político estadounidense;
 Gus Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Guy Williams, actor estadounidense;
 Frank Williams, fundador y mánager del equipo Williams de Fórmula 1;
 Hank Williams, cantautor estadounidense;
 Hank Williams III, músico estadounidense;.
 Harvey Williams Cushing, médico estadounidense;
 Henry Sylvester Williams, político británico;
 Hayley Williams, cantante estadounidense;
 Johnny Williams, futbolista costarricense;
 Hype Williams, productor de cine estadounidense;
 Iñaki Williams, futbolista español;
 Jay Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Jerome Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Juan Williams Rebolledo, marino chileno;
 Justin Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Jody Williams, premio Nobel de la Paz;
 Kelli Williams, actriz estadounidense;
 Kiely Williams, actriz y cantante estadounidense, miembro de las The Cheetah Girls;
 Larry Williams, director de fotografía estadounidense;
 Louis Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Marcus Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA nacido en 1986;
 Marcus Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA nacido en 1985;
 Marvin Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Maurice Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Pharrell Williams, productor de música;
 Percy Williams Bridgman, físico estadounidense;
 Ralph Vaughan Williams, compositor de música británico;
 Lynn "Red" Williams, actor estadounidense;
 Raymond Williams, escritor británico;
 Robbie Williams, cantante británico;
 Robin Williams, actor estadounidense;
 Rozz Williams, músico estadounidense;
 Samuel May Williams, comerciante estadounidense;
 Vega Rendon Willians, joven ecuatoriano que ha riesgo su vida por cinco minutos de fama "WILLY WONKA EL HOMBRE VOLADOR";
 Santiago de Mora-Figueroa y Williams, diplomático español;
 Sean Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Serena Williams, tenista estadounidense;
 Shammond Williams, baloncestista estadounidense;
 Shawne Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Shelden Williams, jugador profesional de baloncesto de la NBA;
 Stanley Williams, criminal estadounidense;
 Tad Williams, novelista estadounidense;
 Tennessee Williams, dramaturgo, poeta y novelista estadounidense;
 Tomas Ford Williams, empresario estadounidense;
 Venus Williams, tenista estadounidense;
 William Carlos Williams, escritor estadounidense.
Williams Aguado, médico cirujano venezolano.

Desambiguaciones de nombre y apellido 

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

Toponimia 

 Puerto Williams, localidad de Chile;
 Williams (California), localidad de Estados Unidos;
 Williams (Carolina del Sur), localidad de Estados Unidos;
 Williams (Oregón), localidad de Estados Unidos;
 Aeropuerto Williams Gateway, aeropuerto de Estados Unidos.

Miscelánea 

 Fragata "Almirante Williams", de la Armada de Chile;
 Síndrome de Williams, trastorno genético;
Frank Williams Racing Cars, equipo de automovilismo británico;
 Williams Grand Prix Engineering, equipo de Fórmula 1 británico.